Eben kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Eben im Pongau (kommunhuvudort), Salzburg, Politischer Bezirk Sankt Johann im Pongau, 
 Eben am Achensee (ort), Tyrolen, Politischer Bezirk Schwaz, 

Robotskapade Österrikeförgreningar